Galerie Palette steht für:

 Galerie Palette – Röderhaus, Wuppertal, siehe Sedanstraße 68 #Galerie Palette – Röderhaus
 Galerie Palette (Zürich)